Elista peut faire référence à :
 Elista, une ville de Russie, capitale de la Kalmoukie,
 Elista, un groupe de rock français.